telefaks
fakultet, neformalni izraz